Ричард Джеймс:
 Джеймс, Ричард Дэвид (более известный под псевдонимом Aphex Twin; род. 1971) — ирландский композитор, диджей и музыкальный продюсер.
 Джеймс, Ричард Томпсон (1914—1974) — американский военно-морской инженер. 
 Джемс, Ричард (1582 — 1638) — английский путешественник, автор первого русско-английского словаря.
 Джеймс, Ричи (род. 1995) — игрок в американский футбол.